Алекса́ндр Ереме́ев:
 Еремеев, Александр Ксенофонтович (1844—1916) — общественный, государственный деятель, помещик, коллежский секретарь (1881), член Государственного совета Российской империи.
 Еремеев, Александр Николаевич (1920—1999) — советский и российский геолог, директор Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени Н. М. Федоровского (ВИМС).
 Еремеев, Александр Сергеевич (1897—1979) — заместитель главного конструктора завода «Электросила», Герой Социалистического Труда.